Gustavo Viera (1995-) – calciatore paraguaiano
 Gustavo Viera (2000-) – calciatore uruguaiano